Mula puede hacer referencia a:
 La mula, animal híbrido estéril que resulta del cruce entre una yegua y un asno.
 La mula o mulo, híbrido que resulta del cruce entre dos especies de aves canoras.
 Mula, municipio de la Región de Murcia (España).
 El río Mula, que discurre por la Región de Murcia (España).
 Un mulá, sacerdote de algunas comunidades musulmanas.
 Una «mula» persona que traslada consigo mismo mercancías prohibidas.
 Uno de los nombres comunes por los que se conoce la planta Arum italicum.
 La Mula, nombre coloquial en español del programa de intercambio de ficheros P2P eMule.
 'La mula, película española estrenada en 2013.
Mula, película estadounidense de 2018.

Referencias